

Населені пункти та їхні частини
 Станіславиці — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславиці — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Станіславиці — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Станіславиці — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Станіславиці — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Станіславиці — частина села Седлиська в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки